Додон Віталій Іванович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Ігор Додон (*1975) — президент Молдови у 2016—2020 роках.
 Галина Додон (*1977) — перша пані Молдови (2016—2020) за президента Ігоря Додона.

 Л'Іль-ан-Додон — муніципалітет у Франції, регіон Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.

Примітки